Carolus XI kan syfta på:

Carolus XI – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1678
Carolus XI – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1683

Se även
Carolus IX